Tembe bezeichnet:

 Tembe (Fluss), Fluss in Mosambik und Südafrika
 Tembe Elephant Park, Naturschutzgebiete in Südafrika

Tembe  ist der Familienname folgender Personen:

 Govindrao Tembe (1881–1955), indischer Komponist und Schauspieler